Leon III. je:

Leon III. Izaurijski, bizantski car
Lav III., papa
Leon III. Abhaški, iz dinastije Anosida (Ančabadze)
Lav III., kralj Armenije
Lav II., kralj Armenije, kojeg se ponekad naziva Lavom III.
Leo A ili Leo III, nepravilna galaksija u zviježđu Lava